Wohlgethan ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Wohlgethan (* 1966), deutscher Soldat und Buchautor
 Hermann Wohlgethan (1907–2009), deutscher Richter